Rochelle steht für:

 Rochelle (Vorname), weiblicher Vorname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rochelle (Florida), im Alachua County
 Rochelle (Georgia), im Wilcox County
 Rochelle (Illinois)
 Rochelle (Texas), im McCulloch County
 New Rochelle, New York

La Rochelle steht für:
 La Rochelle, Stadt im französischen Département Charente-Maritime
 La Rochelle (Haute-Saône), Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
 La Rochelle-Normande, Gemeinde im französischen Département Manche
 Arrondissement La Rochelle, Verwaltungseinheit im französischen Département Charente-Maritime
 La Rochelle (Schiff, 1855), Segelschiff

Personen:
 Bill LaRochelle (1926–2011), kanadischer Hürdenläufer und Sprinter
 Pierre Drieu la Rochelle (1893–1945), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Rochel
 Rochell
 Rocheller Salz